Layout gráfico
 Layout (Logística)
 Layout (computação)